Гложене — село в Болгарии
 Гложене — во Врачанской области;
 Гложене — в Ловечской области.